

Вайтфілд — місто, штат Мен
 Вайтфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Вайтфілд — місто, штат Оклахома
 Вайтфілд — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир